Aksakovo – comune bulgaro
 Aksakovo – centro abitato della Crimea
 Aksakovo – centro abitato russo della Baschiria nel Belebeevskij rajon
 Aksakovo – centro abitato russo della Baschiria nell'Ermekeevskij rajon
 Aksakovo – centro abitato russo della Baschiria nel Karmaskalinskij rajon
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vladimir
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca nel Mytiščinskij rajon
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca nello Šachovskoj rajon
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Orenburg
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Samara
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Tula
 Aksakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Ul'janovsk